Skyroads steht für:

 Skyroads (Band), israelische Electronic-Pop-Rock-Band
 Skyroads (Comic), Comicheft von 1920
 SkyRoads (Computerspiel), Computerspiel von 1993